La prova dels 50 metres lliures masculins dels Jocs Olímpics d'Estiu de 2012 es va disputar el 2 i 3 d'agost al London Aquatics Centre.

Rècords 
Abans de la prova els rècords del món i olímpic existents eren els següents:

No es produeix cap rècord durant la prova.

Medallistes

Resultats

Sèries

Semifinals

Semifinal 1

Semifinal 2

Final

Referències 

Homes